Bernd Steinacher (* 18. Dezember 1956 in Nördlingen; † 25. September 2008 in Stuttgart-Untertürkheim) war seit November 1994 Regionaldirektor des Verbands Region Stuttgart.

Von 1976 bis 1982 studierte er Jura in Würzburg, Lausanne und Tübingen und wurde zum Doktor der Rechtswissenschaften promoviert. Erste berufliche Stationen waren eine Assistentenstelle am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Universität Tübingen, eine Tübinger Kanzlei sowie das Baurechts- und Ordnungsamt des Landratsamtes Zollernalbkreis in Balingen. In den Jahren 1990 bis 1994 arbeitete er im Staatsministerium Baden-Württemberg und als Parlamentarischer Berater der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Am 30. November 1994 wurde er zum Regionaldirektor des Verbands Region Stuttgart gewählt und am 23. Oktober 2002 durch Wiederwahl bestätigt. Steinacher war Sprecher des Initiativkreises Europäischer Metropolregionen, Präsident von Metrex (Network of European Metropolitan Regions and Areas) sowie Vorsitzender des Kuratoriums Forum der Kulturen Stuttgart e. V.

Bernd Steinacher starb am 25. September 2008 in Stuttgart-Untertürkheim durch Schienensuizid. Er hinterließ seine Frau und einen Sohn.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Politiker (Baden-Württemberg)
Deutscher
Geboren 1956
Gestorben 2008
Mann